Мечисловас Булака (; 12 сентября 1907, местечко Капчяместис в Лаздийском районе — 21 октября 1994, Вильнюс) — литовский художник график, иллюстратор книг, сценограф, художник театра и кино.

Биография 
C 1926 до 1931 года учился в Каунасской художественной школе, где учился театральной декорации у Мстислава Добужинского и графики у Адомаса Гальдикаса. В 1938—1940 годах учился в Университете Витовта Великого. В 1940 году был назначен председателем Союза художников Литовской ССР.

С 1940 года преподавал в Вильнюсской художественной школе, сменявшей название: Булака преподавал в 1941—1943 годах в Вильнюсской художественной академии, в 1944—1951 годах — в Вильнюсском художественном институте; в 1944—1945 годах ректор института; доцент. В 1952—1954 годах преподаватель Вильнюсского государственного университета.

В 1954—1960 годах был художником Литовской киностудии.

Творчество 
С 1931 года участвовал в выставках. Персональные выставка состоялись в Каунасе (1936) и Вильнюсе (1997).

Работал в технике ксилографии, с характерной стилистикой экспрессивного, резкого штриха. Создавал экслибрисы, плакаты, писал пейзажи. Автор цикла рисунков сангиной «Виды Старого города Вильнюса» (1943—1950) и других рисунков.

Создавал иллюстрации к книгам Казиса Боруты  («Хлеб насущный»; 1934), Йонаса Билюнаса  («Беллетристика», 1937),  («Печальная сказка», 1937). «Печальная сказка» с иллюстрациями Булаки отмечена золотой медалью на Всемирной выставке в Париже. Оформил книги  («Первая литовская книга», 1947) Мажвидаса,  («Литовские песни», 1954) и  («Литовские свадебные песни», 1955) Антанаса Юшки.

В оформлении Булаки ставились спектакли Паневежского драматического театра «Смерть коммивояжёра» Артура Миллера (1958), «Физики» Фридриха Дюрренматта (1967).

Художник-постановщик кинофильмов «Игнотас вернулся домой» режиссёра Александра Разумного (1956), «Живые герои» (1960) Витаутаса Жалакявичюса и других.

Произведения хранятся в музеях Литвы и других стран.

Примечания

Ссылки 
 
 

Графики Литвы
Художники-иллюстраторы Литвы
Сценографы Литвы
Графики XX века
Преподаватели Вильнюсской художественной академии